geografia
 miejscowości w Polsce: 
 Popiołki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Turośl 
 Popiołki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Zbójna

 kinematografia
 Popiołki (Little Ashes) – brytyjsko-hiszpański film z 2008 roku